Robbins steht für:
 Robbins (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Robbins Company, US-amerikanisches Unternehmen für Tunnelbohrmaschinen

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Robbins (Delaware)
 Robbins (Illinois)
 Robbins (Kalifornien)
 Robbins (Maryland)
 Robbins (Michigan)
 Robbins (Missouri)
 Robbins (North Carolina)
 Robbins (Pennsylvania)
 Robbins (Tennessee)
 Robbins (Texas)
 Robbins Corner, Virginia
 Robbins Crossroads, Alabama
 Robbins Neck, South Carolina
 Robbins Rest, New York

Geographische Objekte:
 Robbins-Gletscher, Gletscher auf der Thurston-Insel, Antarktis
 Robbins Hill, Hügel im Viktorialand, Antarktika
 Robbins Island, diverse Inseln
 Robbins-Nunatak, Nunatak im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Sonstiges:
 Robbins-Konstante, geometrische Konstante

Siehe auch:
 Robins